«Большевик» — название футбольных клубов из Ленинграда:
 «Зенит» — в 1925—1937 годах. См. также Мурзинка (футбольный клуб).
 «Нева» — в первой половине 1967 года.